Trdlo může znamenat více věcí:
 palice (nástroj) na roztloukání (drcení) plodin a jiných v hmoždíři nebo stoupě
 slangové expresivně laděné označení hloupého nebo nešikovného člověka (nešika a hlupák)
slangové, pozitivně laděné označení člověka s potrhlými nápady
  slangové označení člověka, který svou nešikovností neúmyslně provede nějakou nepříliš závažnou, někdy přímo roztomilou hloupost
 Trdlo (skupina) — česká folk-folklórní hudební skupina
 dřevěný válec, na kterém se peče sladká pochoutka trdelník

Externí odkazy